Jungfrutjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Norra Jungfrutjärnen, sjö i Hällefors kommun, 
Jungfrutjärnen (Sunnemo socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun, 
Jungfrutjärnarna (Njurunda socken, Medelpad, 689904-159116), sjö i Sundsvalls kommun, 
Jungfrutjärnarna (Njurunda socken, Medelpad, 689915-159119), sjö i Sundsvalls kommun, 
Jungfrutjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Jungfrutjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 721111-169681), sjö i Norsjö kommun, 
Jungfrutjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 721817-167858), sjö i Norsjö kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn